Чемпионат мира по фигурному катанию 1948 года был проведён Международным союзом конькобежцев 11—15 февраля в Давосе (Швейцария). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание и парное катание. Фигуристам Германии и Японии было запрещено выступать на чемпионате.

Результаты

Мужчины 

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары 

 * WD = Снялись с соревнования

Мир1948
Международные спортивные соревнования в Давосе
Февраль 1948 года